Simiyu bezeichnet:

 Simiyu, einen Fluss in Tansania
 Simiyu (Region), eine Verwaltungsregion Tansanias

Simiyu ist der Name von:

 David Eseli Simiyu (* 1958), kenianischer Politiker